Ditgens ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Ditgens (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Ditgens (1914–1998), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Ditgen
 Dittgen